Флаг муниципального образования город-курорт Ана́па Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

В 1994 году, в целях совершенствования управления социально экономическим комплексом курортного региона Анапа, управление городом Анапой и Анапским районом возложено на единую администрацию. Администрации города Анапы и Анапского района преобразованы в администрацию курорта Анапа с единым органом местного самоуправления.

С 16 сентября 1996 года — курорт Анапа как муниципальное образование, именуется город-курорт Анапа.

В 2004 году муниципальное образование город-курорт Анапа наделено статусом городского округа.

Ныне действующий флаг утверждён 8 апреля 2005 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 1877.

Флаг 2005 года

Описание 
«Флаг города-курорта Анапы представляет собой прямоугольное голубое полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба города-курорта: вдоль нижнего края жёлтая полоса (габаритный размер которой составляет 1/4 полотнища), разделённая тонкими чёрными линиями в виде кирпичной кладки; верхний край полосы вырезан в виде стенных зубцов, нижний — в виде бегущих волн. Посередине основной части полотнища (над полосой) — жёлтое солнце».

Обоснование символики 
Флаг города-курорта Анапы разработан на основе герба и отражает исторические, географические и экономические особенности города.

Символика всех фигур на флаге многозначна.

Изображение жёлтой стены с одной стороны подчёркивает стратегическую важность Анапской крепости на Черноморском побережье, а с другой символизирует богатую историю города, возникшего как Синдская гавань в IV веке до нашей эры.

Двадцать пять лучей солнца говорят о двадцатипятивековой истории города.

Солнце — символ света и тепла указывает на город как на самое солнечное место Черноморского побережья Кавказа.

Изображение волн указывает не только на прибрежное положение города, но и на важность его для международной морской торговли в течение многих столетий.

Жёлтый цвет (золото) в геральдике символизирует богатство, стабильность, интеллект, уважение.

Голубой цвет (лазурь) — символ чести, славы, преданности, добродетели, чистого неба и водных просторов.

Флаг 1999 года 

Флаг — белое полотнище с синими «волнами» в нижней части. Вверху у древка — герб города.

Примечания 

Анапа
Флаг
Флаги с изображением солнца